

Geografia 
 Francia
 Bonnat – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Cantone di Bonnat – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Guéret

Persone 
 Léon Bonnat – pittore francese

Altro 
 Musée Bonnat – museo a Bayonne, in Aquitania, Francia
 Ritratto del pittore Bonnat – dipinto di Edgar Degas